Palliata – genere teatrale di commedia latina di argomento greco
 Commedia togata – rappresentazione teatrale comica di argomento e ambientazione romana

In letteratura può riferirsi anche a:
 Commedia elegiaca (o Commedia latina medievale)